Filip III. Francouzský řečený Smělý (francouzsky Philippe le Hardi; 3. dubna 1245 Poissy – 5. října 1285 Perpignan) byl francouzský král z dynastie Kapetovců. Po boku otce se zúčastnil křížové výpravy do Tunisu a osudnou se mu stala kruciáta vedená proti Aragonii. Marně se ucházel o korunu římského krále a Dante Alighieri jej ve své Božské komedii umístil do Očistce.

Život 

Filip se narodil jako druhorozený syn francouzského krále Ludvíka IX. a Markéty, dcery provensálského hraběte Ramona Berenguera V. V květnu 1258 král Ludvík uzavřel s aragonským králem Jakubem I. dohodu o budoucím manželském svazku jejich dětí. Svatba Filipa a Isabely se odehrála 28. května 1262 v Clermontu v Auvergne. V době mezi zasnoubením a sňatkem zemřel roku 1260 Filipův starší bratr Ludvík a Filip se tak stal následníkem trůnu.

Králem se stal po smrti svého otce Ludvíka IX. 25. srpna 1270. Korunován byl v katedrále v Remeši o rok později. Zpoždění korunovace bylo způsobeno návratem z Afriky, kde byl Filip společně se svou první ženou a otcem, kteří se živí do Evropy nevrátili. Vlastní křížovou výpravu nikdy nevypravil.

Snažil se pokračovat v otcově politickém snažení, v roce 1271 se mu podařilo získat hrabství Poitou a Toulouse, v letech 1272–1273 se s podporou strýce Karla pokoušel získat římskoněmeckou korunu. Marně, římským králem se stal švábský hrabě Rudolf, zakladatel mocné habsburské říše.

Zemřel u Perpignanu při návratu z válečné výpravy do Aragonie. Při obléhání města Girona se v teplém počasí začala rychle šířit epidemie úplavice či tyfu. Vnitřnosti panovníka jsou pohřbeny v katedrále sv. Justa v Narbonne a kosti v Saint Denis.

Manželství a děti 
První sňatek uzavřel 28. května 1262 s Isabellou, dcerou krále Jakuba I. Aragonského a jeho druhé manželky Yolande z Maďarska.

Potomci:
 Ludvík (1264–1276)
 Filip IV. Francouzský (1268–1314), král francouzský a navarrský, ⚭ 1284 Jana I. Navarrská (1272–1305), hraběnka ze Champagne a Brie, navarrská královna
 Robert (1269–1271)
 Karel I. z Valois (1270–1325), hrabě z Valois, Alençonu, Maine, Anjou, Chartres a Perche
 ⚭ 1290 Markéta z Anjou (1273–1299), hraběnka z Anjou a Maine
 ⚭ 1301 Kateřina z Courtenay (1274–1307)
 ⚭ 1308 Mahaut ze Châtillonu (1293–1358)
 bezejmenný mrtvě narozený syn (*/† 1271)

Po smrti královny Isabely se 21. srpna 1274 se Filip III. oženil s Marií, dcerou zesnulého Jindřicha III., vévody z Brabantu, a Adelaidy Burgundské, vévodkyně z Brabantska.

Potomci:
 Ludvík z Évreux (1276–1319), ⚭ 1301 Markéta z Artois (1285–1311)
 Blanka Francouzská (1278–1305), ⚭ 1300 Rudolf Habsburský (c.1281–1307), rakouský a štýrský vévoda, moravský markrabě, český král
 Markéta Francouzská (1282–1318), ⚭ 1299 Eduard I. (1239–1307), král Anglie a pán Irska

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 genealogie-mittelalter.de

Kapetovci
Francouzští princové
Francouzští králové
Katoličtí panovníci
Křesťané osmé křížové výpravy
Účastníci aragonské křížové výpravy
Postavy Božské komedie (Očistec)
Narození v Poissy
Úmrtí v Perpignanu
Zemřelí na úplavici
Pohřbení v katedrále v Narbonne
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození 3. dubna
Narození v roce 1245
Úmrtí 5. října
Úmrtí v roce 1285
Muži
Narození 30. dubna